Piazza Durbar – Bhaktapur, Nepal
Piazza Durbar – Katmandu, Nepal
Piazza Durbar – Patan, Nepal